peut désigner :

Cinéma 
 2012, , film d'horreur américain de Marcus Dunstan.

Télévision 
 2016, The Collection, série créée par Oliver Goldstick.

Album 

 , album d'Accept sorti en  ;
 , album de Michael Jackson sorti le  ;
 , album de Schoolly D sorti le  ;
 , album des Stranglers sorti en  ;
 , album de Toto sorti le .
 The Collection est un album de Natalie Cole.

Voir aussi